! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 130001–130100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 130101–130200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 130201–130300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 130301–130400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 130401–130500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 130501–130600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 130601–130700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 130701–130800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 130801–130900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 130901–131000 [ editare]

Lista planetelor minore (130001-131000)